Суперэттан 2019 — 20-й сезон с момента создания футбольной лиги Швеции в таком формате. В турнире приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Официальный сайт

2019
Швеция
Спорт в Швеции в 2019 году